Спорти́вна пло́ща — назва площ у деяких населених пунктах України і Росії.

Спортивна площа — площа у місті Київ.

Спортивна площа — площа у місті Сергієв Посад Московської області.

Площі